Stephanus  — род наездников из семейства Stephanidae.

Распространение 
Палеарктика и Ориентальная область.

Описание 
Эндопаразиты насекомых, живущих в древесине. Длина тела 1-2 см (яйцеклад длиннее тела). Задние лапки самок состоят из 5 сегментов. Бёдра задней пары ног узкие и вытянутые, грубо бороздчатые, несут 2 или 3 зубца (редко 4). В переднем крыле развиты замкнутые радиальная, радиомедиальная и брахиальная ячейки. Стернит первого метасомального сегмента не дифференцирован от первого тергита. Яйцеклад длиннее тела.

Систематика 
Род впервые выделен в 1801 году. Типовым видом был обозначен (по первоначальной монотипии): Stephanus coronatus Jurine (in Panzer), 1801 (= Ichneumon serrator Fabricius, 1798).

 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 

 Расницын А. Н. 1975. Высшие перепончатокрылые Мезозоя. — Труды Палеонтологического института АН СССР. Том 147: 1-134.
 Тобиас В. И. Сем. Stephanidae — Стефаниды. В кн.:

Ссылки 
 Stephanus на сайте eol.org
 Stephanus на сайте species-id.net
 Apocrita на сайте tolweb.org

Насекомые Азии
Стефаниды
Животные, описанные в 1991 году
Роды перепончатокрылых